Лос Пења има више значења:

 Лос Пења (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пења (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Пења (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пења (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пења (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пења (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пења (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пења, Елена Пења Чавез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пења, Ла Луисита (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику